Замок Сфорца (Кастелло-Сфорцеско; , ломб. Castell Sforzesch) — название резиденций миланских герцогов династии Сфорца в Милане и Виджевано.

Миланский замок первоначально возведён в XIV веке как резиденция Висконти, но был разобран толпой восставшего народа после провозглашения Амброзианской республики. Отстроен Франческо Сфорца в середине XV века. Во второй половине XV века к украшению замка был привлечён Леонардо да Винчи; из его работ сохранились только пергола и рукопись с литературными опытами.

Облик крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работавшие над Московским Кремлём (форма башен и корона венчающих стены зубцов).

Центральную башню миланской крепости (башня Филарете) спроектировал Антонио Филарете, одно время работавший вместе с Аристотелем Фиораванти.

С началом Итальянских войн Лодовико Сфорца бежал из Милана, а в Кастелло Сфорцеско водворился французский король Людовик XII. При его преемнике Франциске замок пришёл в запустение, в 1521 г. от удара молнии взорвался пороховой склад в башне Филарете, после чего она была разобрана. Испанский наместник Ферранте Гонзага, приступив к усилению города, встроил замок Сфорца в центр новых миланских укреплений в форме звезды. В дворцовых покоях были устроены казармы на 2000 солдат. 

Во время Революционных войн Миланом опять овладели французы, которых в апреле 1799 г. ненадолго вытеснил из города А. В. Суворов.  После возвращения французов местные патриоты вручили Наполеону петицию о том, что Кастелло Сфорцеско должен разделить судьбу Бастилии как символ ненавистного им самовластия. Вместо уничтожения замка Наполеон велел разбить перед ним просторную площадь. В 1893 г. была проведена масштабная реставрация Кастелло в романтическом духе, предусматривавшая восстановление таких примет средневековья, как ров вокруг замка. При реставрации 1900 г. была воссоздана и знаменитая башня Филарете (реставратор Лука Бельтрами). 

Ныне в замке Сфорца находится группа музеев: Древнего Египта, доисторический, музыкальных инструментов, посуды и ряд других, для всех них действует единый входной билет, по четвергам во второй половине дня и в последний час перед закрытием  вход бесплатный. От фресок Леонардо в герцогских покоях почти не осталось и следа; в гораздо лучшем состоянии дошли до наших дней зал для игры в мяч и Слоновый портик. В замке можно увидеть последнюю (незаконченную) скульптуру Микеланджело — «Пьету Ронданини», а также картины Мантеньи, Джованни Беллини, Филиппино Липпи, Корреджо и Понтормо, а также любопытное собрание музыкальных инструментов.

Арка Мира 
Из замка Сфорца можно видеть в парке Семпионе памятник архитектуры начала XIX века — гранитную Арку Мира. Строительство этой арки (а задумывалась она как Триумфальная арка) было начато по указанию Наполеона в 1807 году в честь побед его войск на Апеннинском полуострове. Арка должна была стать одновременно и неформальными 14-ми воротами Милана. Через них император Франции предполагал торжественно въехать в город после завершения строительства арки. Существует мнение, что проём арки ориентирован по оси Париж — Милан и выходит на историческую ось Парижа.  В книге «Праздник, который всегда с тобой» Эрнест Хемингуэй прямо высказывает мысль, что Арка мира (он называет её Сермионской аркой) находится на одной прямой с аркой Каррузель и Триумфальной аркой в Париже.

Примечания

Ссылки 
 История и архитектура замка Сфорца  
 История строительства Кастелло-Сфорцеско, фото

Замки Италии
Музеи Милана
Достопримечательности Милана
Сфорца